Osoby o tym nazwisku:
 Dawid (Mahaffey) – amerykański biskup prawosławny
 Jim Mahaffey – amerykański brydżysta
 Randolph Mahaffey – amerykański koszykarz
 Valerie Mahaffey – amerykańska aktorka